Зияда Мусаипович Карабаев () — советский передовик сельскохозяйственного производства, старший чабан совхоза «Буревестник» Притобольного района Курганской области. Герой Социалистического Труда (1971).

Биография 
Зияда Мусаипович Карабаев родился 29 ноября 1930 года в крестьянской семье в ауле Тайсойган Мендыгаринского района Кустанайского округа Казакской АССР РСФСР, ныне село входит в   Костанайской области Республики Казахстан. Казах.

Вскоре после рождения его родители переехали в деревню Писаревка Алабугского сельсовета Звериноголовского района. Решением Курганского облисполклма № 426 от 17 октября 1972 года д. Писаревка Отряд-Алабугского сельсовета Притобольного района была упразднена как сселившаяся.

Окончил начальную школу, после которой трудился подпаском в чабанской бригаде отца в совхозе «Алабугский» Звериноголовского района. С 1946 года — старший чабан шестого отделения совхоза «Алабугский».

Ежегодно перевыполнял план по выращиванию ягнят и настригу шерсти. За годы семилетки (1959—1965) получил в среднем по 5 килограмм шерсти с каждой овцы. За эти выдающиеся трудовые достижения в 1966 году был награждён орденом Ленина.

1 февраля 1963 года Звериноголовский район упразднён, Отряд-Алабугский сельсовет вошёл в Курганский сельский район, 3 марта 1964 года — передан в Глядянский сельский район, а 12 января 1965 года — в Притобольный район.

С 1967 года — старший чабан совхоза «Буревестник», село Звериноголовское Притобольного района. Стал инициатором социалистического соревнования за высокопроизводительный труд, в результате чего в совхозе значительно выросли трудовые показатели. В 1969 году получил с каждой овцы в среднем по 4,4 килограмма шерсти.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1971 года за выдающиеся успехи в выполнении заданий пятилетнего плана, достижение высоких технико-экономических показателей удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Неоднократно избирался членом Курганского областного комиета КПСС.

Зияда Мусаипович Карабаев скончался 30 октября 2016 года в Звериноголовском районе Курганской области.

Награды и звания 
 Герой Социалистического Труда — указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1971 года
 Орден Ленина № 399677
 Медаль «Серп и Молот» № 11899
 Орден Ленина, 22 марта 1966 года
 Юбилейная медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», 1970 год
 Почётный гражданин Звериноголовского района

Примечания

Источники 

 Некролог

Члены Курганского обкома КПСС
Чабаны